Серге́й Ю́рьевич Бела́нов () — российский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Кандидат в мастера спорта России (кёрлинг).

С 2012 входит в состав тренеров различных национальных сборных России по кёрлингу. В частности, тренировал женскую сборную России, выигравшую женский турнир чемпионата Европы по кёрлингу 2016.

Как тренер женской сборной России участник .

Ушёл в отставку 17 февраля 2022 года.

Достижения 
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Тренеры по кёрлингу России